Ormes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Ormes (Aube) im Département Aube
Ormes (Eure) im Département Eure
Ormes (Loiret) im Département Loiret
Ormes (Marne) im Département Marne
Ormes (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
Ormes-et-Ville im Département Meurthe-et-Moselle

Siehe auch:
 Les Ormes